Francisco Fernando da Áustria-Hungria — o arquiduque da Áustria-Hungria
Franz Ferdinand (banda) — banda escocesa
 Franz Ferdinand (álbum) — álbum homônimo
 ''Franz Ferdinand (DVD) — DVD homônimo

Desambiguações de antropônimos